Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2010 проводился со 2 по 4 июля 2010 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Шона Бекера (Шон Бекер стал чемпионом среди мужчин в 7-й раз как скип и в 10-й раз как игрок), победившая в финале команду скипа Дена Мустепика. Бронзовые медали завоевала команда скипа Джона Кэмпбелла.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2010.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разбившись на две группы (группа A — 5 команд, группа B — 4 команды), играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). По две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Матчи группового этапа играются в 8 эндов, матчи этапа плей-офф — в 10 эндов.

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый
|-
| Питер Бекер || Richard Morgan || David Greer || John Sanders
|-
| Шон Бекер || Warren Kearney || Kris Miller || Уоррен Добсон
|-
| Фил Даулинг || Chris Armstrong || Bill Howie || Nathan Armstrong
|-
| Джон Кэмпбелл || Murray Petherick || Michael Smith || James Hazlett
|-
| Allan Langille || Iain Craig || Roy MacKinnon || Haymon Keeler
|-
| Charlie McLeod || Todd Humora || Reece Aiken || Ash Beattie
|-
| Sam Miller || Tim McMillan || Willie Miller || Liam Dowling
|-
| Ден Мустепик || Кенни Томсон || Лорн де Папе || Doug Charko
|-
| Kenny Williamson || Kieran Ford || Dylan Ford || Ian Ford
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|A1||align=left|Шон Бекер        ||  * ||12:3||11:2||11:3||12:3|| 4 || 0 || 106,8 ||1
|- bgcolor=#cfc
|A2||align=left|Джон Кэмпбелл    ||3:12||  * ||  L || 8:2||11:7|| 2 || 2 || 84,1 ||2
|-
|A3||align=left|Charlie McLeod   ||2:11||  W ||  * || 8:6|| 7:9|| 2 || 2 || 156,0 ||3
|-
|A4||align=left|Sam Miller       ||3:11|| 2:8|| 6:8||  * ||10:3|| 1 || 3 || 106,6 ||4
|-
|A5||align=left|Kenny Williamson ||3:12||7:11|| 9:7||3:10||  * || 1 || 3 || 135,0 ||5
|}
«W» — техническая победа, «L» — техническое поражениеГруппа B  команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Полуфиналы. 4 июля, 9:30Матч за 3-е место. 4 июля, 13:00Финал.' 4 июля, 13:00 Итоговая классификация Команды на местах ниже 4-го ранжировались по количеству побед, при равном количестве побед — по DSC (команда с меньшим значением располагается выше).''

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2010

Спорт в Новой Зеландии в 2010 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2010 года